Irgendwo in Deutschland ist

 ein Lied und Album von Wolf Maahn
 ein Lied von Eigensinn (Band)
 ein Album von Loewenhertz
 ein Roman von Stefanie Zweig
 eine Kompilation von Die Perlen
 ein Netzwerk für Musik, Literatur und Film, siehe Kulturpreis Deutsche Sprache